Az 1960–1961-es labdarúgó bajnokságot a Vasas nyerte az Újpest és az MTK előtt. A Újpesti Dózsa az utolsó kilenc fordulóban 14 pontot vesztett és egy mérkőzését sem tudta megnyerni, így elveszítette 6 pontos előnyét és a bajnokságot a Vasassal szemben.

A végeredmény 

A bajnok Vasas SC játékosai
 Szentmihályi Antal (26) – Kárpáti Béla (16), Mészöly Kálmán (24), Sárosi László (16) – Bundzsák Dezső (23), Berendy Pál (26) – Mathesz Imre (24), Kékesi Mihály (23), Machos Ferenc (15), Farkas János (26), Ihász Kálmán (21).
Játszott még: Bakos Sándor (12), Borsos Miklós (10), Nagy Károly (10), Csordás Lajos (6), Bárfy Antal (6), Lenkei Sándor (2), Boday Ferenc (1).
Edző: Illovszky Rudolf
Az ezüstérmes Újpesti Dózsa játékosai
Török Gábor (24) – Rajna Károly (25), Várhidi Pál (24), Sóvári Kálmán (17) – Szini József (26), Borsányi György (21) – Jagodics László (10), Göröcs János (25), Pataki László (17), Kuharszki Béla (25), Halápi István (21).
Játszott még: Káposzta Benő (12), Győrvári József (8), Tóth Mihály (8), Szusza Ferenc (6), Nagy Károly (5), Bencsics József (4), Horváth Ferenc (2), Lung Ferenc (2), Petrovics Tibor (2), Rossi Ferenc (2).
Edző: Fenyvesi László
A bronzérmes MTK játékosai
Gelei József (17) – Palicskó Tibor (17), Sipos Ferenc (25), Sas Gyula (19) – Nagy István (24), Kovács III Ferenc (22) – Sándor Károly (21), Bödör László (18), Kuti István (12), Molnár János (25), Szimcsák I István (25).
Játszott még: Keszei György (13), Lantos Mihály (10), Gellér Sándor (9), Szimcsák II László (7), Povázsai László (5), Arató Gábor (4), Danszky József (3), Laczkó Mihály (3), Máté János (3), Gál Ferenc (2), Bóta Sándor (1), Kárász Endre (1).
Edző: Szűcs Gyula

Kereszttáblázat

Fordulók

Eredmények fordulónként

Helyezések fordulónként 
Helyezés fordulónként

Díjak

Góllövőlista

Játékvezetők 

 Aranyosi Lajos
 Balla Béla
 Balla Gyula
 Bihari Sándor
 Bokor István
 Borossy László
 Budán
 Dorogi Andor
 Emsberger Gyula
 Farkas I
 Fehérvári József
 Foór György
 Fülöp Kornél
 Gere Gyula
 Harangozó Sándor
 Hernádi Vilmos
 Horváth Lajos
 Kaposi Sándor

 Katona József
 Kösztner Vilmos
 Major István
 Páldi Ede
 Petri Sándor
 Pósa János
 Pósfai József
 Radó János
 Schopp Károly
 Siklósi György
 Sipos Szilárd
 Soós Gábor
 Sramkó Jenő
 Szigeti László
 Vadas György
 Virágh Ferenc
 Zsolt István

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok